Marlboro (sigarettenmerk) 
Marlboro (New Jersey)
Marlboro (New York)
Marlboro (Vermont)
Marlboro (Virginia)
Marlboro County, een county in South Carolina

Zie ook
Marlborough (doorverwijspagina)